Schließungsproblem steht für:

 Schließungsproblem der Turbulenz
 Schließungsprobleme der Geometrie, siehe Schließungssatz von Poncelet